Obrna může znamenat:

dětská (přenosná) obrna
(dětská) mozková obrna

Externí odkazy